El término Vysoki  o Visoki (en ucraniano: Високий) puede referirse a:

Localidades

Vysoki (Gubkin, Bélgorod), localidad del raión de Gubkin del óblast de Bélgorod, en Rusia.
 Vysoki (Krásnaya Yáruga, Bélgorod), localidad del raión de Krásnaya Yáruga del óblast de Bélgorod, en Rusia.
 Vysoki (Kalinovo, Krasnogvardeiski, Bélgorod), localidad del municipio de Kalinovo del raión Krasnogvardeiski del óblast de Bélgorod, en Rusia.
 Vysoki (Utoshka, Krasnogvardeiski, Bélgorod), localidad del municipio de Utochka del raión Krasnogvardeiski del óblast de Bélgorod, en Rusia.
 Vysoki (Projorovka, Bélgorod), localidad del raión de Projorovka del óblast de Bélgorod, en Rusia.
 Vysoki (Stari Oskol, Bélgorod), localidad del raión de Stari Oskol del óblast de Bélgorod, en Rusia.
 Vysoki (Surazh, Briansk), localidad del raión de Surazh del óblast de Briansk, en Rusia.
 Vysoki (Trubchevsk, Briansk), localidad del raión de Trubchevsk del óblast de Briansk, en Rusia.
 Vysoki (Cheliábinsk), localidad del óblast de Cheliábinsk, en Rusia.
 Vysoki (Janti-Mansi), localidad del distrito autónomo Janti-Mansi, en Rusia.
 Vysoki (Kurgáninsk, Krasnodar), localidad del raión de Kurgáninsk del krai de Krasnodar, en Rusia.
 Vysoki (Mostovskói, Krasnodar), localidad del raión de Mostovskói del krai de Krasnodar, en Rusia.
 Vysoki (Múrmansk), localidad del óblast de Múrmansk, en Rusia.
 Vysoki (Beriózovka, Dmítrovsk, Oriol), localidad del municipio de Beriózovka del raión de Dmítrovsk del óblast de Oriol, en Rusia.
 Vysoki (Dolbenkino, Dmítrovsk, Oriol), localidad del municipio de Dolbenkino del raión de Dmítrovsk del óblast de Oriol, en Rusia.
 Vysoki (Kromy , Oriol), localidad del raión de Kromy del óblast de Oriol, en Rusia.
 Vysoki (Rostov), localidad del óblast de Rostov, en Rusia.
 Vysoki (Sverdlovsk), localidad del óblast de Sverdlovsk, en Rusia.
 Vysoki (Tula), localidad del óblast de Tula, en Rusia.
 Vysoki (Oljovatka, Vorónezh), localidad del raión de Oljovatka del óblast de Vorónezh, en Rusia.
 Vysoki (Tálovaya, Vorónezh), localidad del raión de Tálovaya del óblast de Vorónezh, en Rusia.

Visoki (Ucrania), localidad de Ucrania.

Islas 

 Isla Visoki, una de las islas Sandwich del Sur.
 Isla Visoki, una de las islas del archipiélago de la Tierra del Norte, en Rusia.

Volcanes 

 Vysoki (volcán, sur de Kamchatka), volcán del sur de Kamchatka, en Rusia.
 Vysoki (volcán, sureste de Kamchatka), volcán del sureste de Kamchatka, en Rusia.